Black Creek kan syfta på följande vattendrag:

Belize 
 Black Creek, Belize

Kanada 

 Black Creek, Toronto
 Black Creek, Algoma District